DCC puede referirse a:

 DCC, el número setecientos en la numeración romana.
 DCC, siglas de Digital Compact Cassette (casete compacto digital), formato de cinta magnética de audio.
 DCC, siglas de Direct Client-to-Client (cliente a cliente directo), protocolo de IRC que permite interconectar dos puntos usando un servidor IRC.
 DCC, siglas de Digital Command Control (control del comando digital), sistema de control de instalaciones de modelismo ferroviario.
 DCC (N,N'-diciclohexilcarbodiimida), una sustancia química utilizada en deshidrataciones, oxidaciones, y especialmente en síntesis de péptidos.
 DCC, siglas de diagrama de ciclo causal, diagrama usado en la elaboración de modelos y representaciones dinámicas. Diagrama de Ishikawa.
 DCC, siglas del "Departamento de Ciencias de la Computación", parte de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
 DCC, siglas de Dynamic Currency Conversion (Conversión dinámica de divisas).
 DCC, siglas de Dynamic Chasis Control (automovilismo: control dinámico de Chasis o suspensión adaptiva electrónica).